Heer steht für:
 Heer, Landstreitkräfte eines Staates – dort auch die Liste der Heere einst und jetzt
 Heer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heer (Unternehmerfamilie), Schweizer Unternehmensfamilie
 Heer (Einheit), englisches Garnmaß, siehe Heer (Einheit)
 Heer-Stockel, Abkürzung für das von Eugen Heer redigierte Werk Der neue Støckel. Internationales Lexikon der Büchsenmacher, Feuerwaffenfabrikanten und Armbrustmacher von 1400 – 1900
 HEER (Geschoss), High Explosive Extended Range, Artilleriegeschoss 

Heer steht für folgende Heere in

Deutschland:
 Deutsches Heer (Deutsches Kaiserreich), Landstreitkräfte des Deutschen Kaiserreichs 1871–1918
 Heer (Wehrmacht), Landstreitkräfte des Dritten Reichs 1935–1945
 Heer (Bundeswehr), Landstreitkräfte Deutschlands ab 1955

der Schweiz:
 Gliederung der Schweizer Armee#Heer

Österreich:
 Bundesheer, Militär in Österreich
 Bundesheer (Deutscher Bund), Streitkräfte des Deutschen Bundes

Heer steht für folgende Orte und geografische Objekte
 Heer, ehemalige niederländische Gemeinde, heute bei Maastricht
 Mount Heer, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Hehr
 Her
 De Heer